Романы — топоним:

 романы — множественное число от роман.
 «Романы» — остановочный пункт электропоездов в Молодечненском районе Минской области Белоруссии.
 Романы — деревня, Велижский район Смоленской области России.
 Романы — село, Зеньковский район Полтавской области Украины.
 Романы — деревня, Молодечненский район Минской области Белоруссии.